Sono — estado caracterizado por supressão da vigília e diminuição do metabolismo
Somno — deus do sono na mitologia romana, equivalente a Hipnos na mitologia grega
Sonos (empresa) — empresa norte-americana de equipamentos de som

Topônimos

Sono (departamento) — departamento da província de Kossi

Desambiguação